ZNT est un sigle qui peut signifier :
 Zankyō no Terror, série d'animation japonaise réalisée par Shin'ichirō Watanabe.
 Zero no tsukaima, série de light novels plus tard adaptée en série d'animation.
 Zetsuen no Tempest, série de shōnen mangas plus tard adaptée en série d'animation.